Die Handball-Bundesliga 1987/88 war die elfte der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 22. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Handball-Bundesliga. Die Saison begann am 10. September 1987 und endete mit dem letzten Spieltag am 1. Mai 1988.

Saisonverlauf 
14 Mannschaften spielten um die deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag war Deutscher Meister 1988. Aufsteiger zur neuen Saison waren der TSV Bayer Dormagen, die SG Wallau/Massenheim und der TuSpo Nürnberg. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 14. Mal statt.

Deutscher Meister 1988 wurde zum elften Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft des VfL Gummersbach.

Aus der Handball-Bundesliga in die 2. Bundesliga absteigen mussten der TuSpo Nürnberg, der MTSV Schwabing und der OSC Dortmund.

In 182 Spielen fielen mit insgesamt 7454 Toren (ø 41 pro Spiel) 0,6 Tore weniger als in der Saison 1986/87. Dabei gab es 121 Heimsiege, 26 Unentschieden und 35 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete der TUSEM Essen am 7. Spieltag mit 31:15 gegen den TuS Hofweier. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 19. Spieltag die Mannschaft des THW Kiel mit 18:26 beim TuSpo Nürnberg. Das torreichste Spiel fand am 8. Spieltag zwischen dem MTSV Schwabing und TSV Milbertshofen statt und endete 33:30. Das waren 22 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Vier Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: TuS Hofweier (1×), THW Kiel (2×), TV Großwallstadt (2×) und VfL Gummersbach (21×). Torschützenkönig wurde mit 198 erzielten Toren zum dritten Mal in Folge Jerzy Klempel von Frisch Auf Göppingen.

Den zum 14. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft des TUSEM Essen.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Die Meistermannschaft

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 1988 gewann die Mannschaft des TUSEM Essen. Sie besiegte im Finale nach Hin- und Rückspiel am 4. und 8. Mai 1988 die SG Wallau/Massenheim mit 18:25 und 28:21 (gesamt 53:39).

Weblinks 
 Bundesliga Männer 1987/88

1987
Handballsaison 1987/88